Владимир Николаевич Шарко (; род. , Минск) — белорусский баскетболист, выступавший на позиции атакующего защитника и лёгкого форварда. Четырнадцатикратный чемпион Беларуси.

Биография 
Владимир Шарко — воспитанник минской школы баскетбола. Первые тренеры — Герман Геннадьевич и Виталий Геннадьевич Радюки.

Начинал карьеру в молодёжной команде минского РТИ. Затем выступал под руководством Геннадия Леонидовича Самарского в клубе ЭНКА из Минской области, стал с ним бронзовым призёром чемпионата Беларуси.

Был ведущим игроком и капитаном белорусских клубов «Гродно-93» (1994—1997, 1998—2003, 2012—2013), «Виталюр» (2004—2008), «Минск-2006» (2008—2012), стал с ними 14 раз чемпионом и трижды серебряным призёром чемпионата Беларуси, неоднократно признавался лучшим игроком чемпионата Беларуси, становился обладателем и лучшим игроком Кубка Беларуси, выступал в еврокубках и Единой лиге ВТБ, 10 раз участвовал в "Матчах звёзд Беларуси". 

Являлся игроком сборной Беларуси по баскетболу с 1998 по 2007 год.   

После окончания игровой карьеры работает администратором в женской команде «Цмоки-Минск». Выступал в Непрофессиональной баскетбольной лиге Беларуси в качестве игрока и играющего тренера за клубы «Нефтяник-Караван» (2013—2014), «Серебрянка» (2014—2015), «Виталюр» (2015—2016), становился чемпионом НБЛ (2015/2016), вице-чемпионом (2014/2015).

Семья 
Жена, Алеся — бывшая волейболистка. Сын — Григорий. Дочь — Мария.

Достижения 
 Чемпион Беларуси 1995/96, 1998/99, 1999/2000, 2000/01, 2001/02, 2002/03, 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12.
 Серебряный призер чемпионата Беларуси 1994/95, 1996/97, 2012/13.
 Бронзовый призер чемпионата Беларуси 1992/93.
 Обладатель Кубка Беларуси 1998, 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011.

Примечания

Ссылки 
 Владимир Шарко на сайте Белорусской федерации баскетбола
 Владимир Шарко на сайте Непрофессиональной баскетбольной лиги Беларуси

Баскетболисты Белоруссии
Игроки БК «Гродно-93»
Игроки БК «Урал-Грейт»
Игроки БК «Самара»
Игроки БК «Цмоки-Минск»